St. Mary Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Queens;
 St. Mary Bay – dawna nazwa zatoki St. Marys Bay w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby.

Zobacz też 
 St Mary’s Bay
 St. Marys Bay